На́бережное (, ) — село в Ленинском районе Республики Крым, входит в состав Заветненского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Заветненского сельсовета Автономной Республики Крым).

Население

Динамика численности 

 1805 год — 180 чел.
 1864 год — 57 чел.
 1889 год — 847 чел.
 1892 год — 111 чел.
 1902 год — 90 чел.
 1915 год — 33/93 чел.

 1926 год — 99 чел.
 1939 год — 176 чел.
 1989 год — 153 чел.
 2001 год — 155 чел.
 2009 год — 107 чел.
 2014 год — 137 чел.

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Современное состояние 
На 2017 год в Набережном числится 4 улицы; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 74,7 гектара на которой, в 73 дворах, проживало 107 человек. Набережное связано автобусным сообщением с Керчью и соседними населёнными пунктами.

География 
Набережное расположено в 51 км на юго-восток от районного центра Ленино, на обрывистом берегу Керченского пролива, примыкая с востока к селу Заветное, высота центра села над уровнем моря 21 м. Южнее села находится солёное Янышское озеро (или Голь). Расстояние до районного центра Ленино примерно 74 километра (по шоссе), ближайшая железнодорожная станция — Керчь — около 29 километров. Транспортное сообщение осуществляется по региональным автодорогам  Челядиново — Заветное и  Костырино — Набережное (по украинской классификации —  и ).

История 
Современное село основано в послевоенное время на месте старинного татарского селения Чонгелек Татарский. Первое документальное упоминание села встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Чот Лек входил в Дин Керченский кадылык Кефинского каймаканства.
После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Левкопольскому, а после ликвидации в 1787 году Левкопольского — к Феодосийскому уезду. После Павловских реформ, с 12 декабря 1796 года по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Чонгелек был включён в состав Акмозской волости Феодосийского уезда.

По Ведомости о числе селений, названиях оных, в них дворов… состоящих в Феодосийском уезде от 14 октября 1805 года , в деревне Чаныш числилось 14 дворов и 180 жителей. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Шунгулек обозначена с 10 дворами. После реформы волостного деления 1829 года Ченгулек, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», отнесли к Чурубашской волости (переименованной из Аккозской). На карте 1836 года в деревне 12 дворов. Видимо, вследствие эмиграции крымских татар в Турцию, деревня опустела и на карте 1842 года Чонгелек обозначен условным знаком «малая деревня», то есть, менее 5 дворов.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Сарайминской волости. Согласно «Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Чонгелек — владельческая татарская деревня с 15 дворами, 57 жителями и мечетью при соляном озере Тобечикском. На трёхверстовой карте Шуберта 1865—1876 года в деревне Чонгелек обозначено 13 дворов. По «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», по результатам Х ревизии 1887 года, в деревнях Кыр-Кояш, Кончек, Узунлар, Чокур-Кояш, Чонгелек, Чобак и Элькеджи-Эли вместе числилось 152 двора и 847 жителей. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год» в безземельной деревне Чонгелек, не входившей ни в одно сельское общество, числилось 111 жителей, домохозяйств не имеющих. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» в деревне Чонгелек, входившей в Сарайминское сельское общество, числилось 90 жителей, домохозяйств не имеющих. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в деревне Чонгелек (на земле Малича В.Г.) Сарайминской волости Феодосийского уезда числилось 28 дворов с татарским населением в количестве 33 человек приписных жителей и 93 «посторонних».

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома, 25 декабря 1920 года из Феодосийского уезда был выделен Керченский (степной) уезд, а, постановлением ревкома № 206 «Об изменении административных границ» от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и в составе Керченского уезда был создан Керченский район в который вошло село (в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были отменены и основной административной единицей стал Керченский район в который вошло село, в который включили село. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в хуторе Чонгелек (татарский), Яныш-Такильского (в котором село состояло всю дальнейшую историю) сельсовета Керченского района, числился 21 двор, из них 19 крестьянских, население составляло 99 человек, из них 67 татар, 17 русских, 7 украинцев, 2 белоруса, 6 записаны в графе «прочие». Постановлением ВЦИК «О реорганизации сети районов Крымской АССР» от 30 октября 1930 года (по другим сведениям 15 сентября 1931 года) Керченский район упразднили и село включили в состав Ленинского, а, с образованием в 1935 году Маяк-Салынского района (переименованного 14 декабря 1944 года в Приморский) — в состав нового района. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 176 человек. На километровой карте Генштаба Красной армии 1941 года в селе Чонгелек Татарский обозначено 24 двора.

После освобождения Крыма от фашистов, 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма» и в сентябре того же года в район приехали первые новоселы 204 семьи из Тамбовской области, а в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. С 25 июня 1946 года селение в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Время присвоения селу современного названия пока не установлено, на 15 июня 1960 года село уже Набережное. По данным переписи 1989 года в селе проживало 153 человека. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Подробная карта окрестностей г Керчь, Крым

Населённые пункты Ленинского района Крыма